Ólafur Stefánsson henviser til flere artikler:

 Ólafur Stefánsson (håndboldspiller) islandsk håndboldspiller
 Ólafur Stefánsson (stiftamtmand) (1731-1812) – islandsk stiftamtmand